MS eller ms kan syfta på:

 MS – en neurologisk sjukdom, se Multipel skleros
 MS – en sammandragen titel för kvinnor, se Ms. (titel)
 MS – ett programvaruföretag, se  Microsoft
 MS-DOS – ett operativsystem för diskbaserade persondatorer
 MS Röj – ett numera klassiskt datorspel
 MS – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Mauritius
 MS – en masterexamen eller magisterexamen som läses vid naturvetenskaplig eller teknisk fakultet, se Master of Science
 MS – en teknik för att separera joner i gasfas från varandra, se masspektrometri
 MS – Motorskolan tidigare namn på, se Arméns motorskola
 MS – en stab inom svenska marinen, se Marinstaben
 MS – scoutverksamheten inom Missionsforbundets Børn og Unge (MBU) i Danmark, se Missionsforbundets Spejdere.
 MS – förkortning för Metodistkirkens spejdere i Danmark.
 MS – förkortning för Metodistkirkens speiderkorps (Norge).
 MS – en amerikansk delstat, se Mississippi
 MS – förkortning för Murashige-Skoog-medium, ett odlingsmedum för kulturer av celler och vävnader av växter.
 M/S – förkortning för engelska motor ship
 ms – en tidsenhet, se millisekund
 ms – ISO 639-1-kod för språket malajiska
 .ms – nationell toppdomän för Montserrat